И̃ и̃ (И з тильдою) - літера кирилиці, яка використовується в мовах хіналуг та годобері, де позначає неогублений голосний переднього ряду високого підняття /ĩ/.

Джерела 
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%98%CC%83